San Leo ima više značenja:
 San Leo, Arezzo
 San Leo, Bologna
 San Leo, Isernia
 San Leo, Pesaro-Urbino
 San Leo, Rimini